Province de Concepción peut se référer à :
 Province de Concepción (Chili)
 Province de Concepción (Pérou)